Herrarnas 50 meter ryggsim vid världsmästerskapen i simsport 2022 avgjordes mellan den 24 och 25 juni 2022 i Donau Arena i Budapest i Ungern.

Amerikanska Justin Ress tog guld efter ett lopp på 24,12 sekunder. Silvret togs av Ress landsman Hunter Armstrong och bronset togs av polska Ksawery Masiuk. Ress blev inledningsvis diskad men diskningen blev sedan återtagen.

Rekord
Inför tävlingens start fanns följande världs- och mästerskapsrekord:

Resultat

Försöksheat
Försöksheaten startade den 24 juni klockan 09:23.

Semifinaler
Semifinalerna startade den 24 juni klockan 19:09.

Final
Finalen startade den 25 juni klockan 18:02.

Referenser

Världsmästerskapen i simsport 2022